Нижче наведено список населених пунктів повіту Яломіца, Румунія.

Яломіца